Elisabeth von Thadden ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Thadden, Geburtsname von Elisabeth von Oertzen (1860–1944), deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth von Thadden (Widerstandskämpferin) (1890–1944), deutsche Reformpädagogin und Widerstandskämpferin
 Elisabeth von Thadden (Journalistin) (* 1961), deutsche Journalistin